Сересо́ Жоффруа́ Гонзаруа́ Дье (), более известный как Сере́ Дье (; 7 ноября 1984, Абиджан, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский футболист, опорный полузащитник клуба известный по выступлениям за клубы «Сьон», «Базель», «Штутгарт» и сборной Кот-д’Ивуара. Участник чемпионата мира 2014 года.

Клубная карьера 

Сере начал карьеру выступая за местные команды «Корого» и «Стад Абиджан». Сезон 2006/2007 он провёл в тунисском «Ла-Гулет-Крам». В 2007 году Дье перешёл в алжирский «ЕС Сетиф» в составе которого выиграл арабскую лигу чемпионов.

В 2008 году Сере перешёл в швейцарский «Сьон». 19 июля в матче против «Арау» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. 1 августа 2009 года в поединке против «Ксамакса» Дье забил свой первый гол за клуб. В составе «Сьона» Сере дважды стал обладателем Кубка Швейцарии. В 2010 году он попал под подозрения из-за ставок на матчи и игры на тотализаторе. В 2012 году во время матча против «Лозанны» Сере ударил по лицу мальчика, подающего мячи, за что получил дисквалификацию на 8 матчей.

Зимой 2013 года Дье перешёл в «Базель». 10 февраля в матче против своей бывшей команды «Сьон» он дебютировал за новый клуб. 1 апреля в поединке против «Люцерна» Сере забил свой первый гол за «Базель». В 2013 году Дье стал обладателем Кубка часов и выиграл Суперлигу.

В начале 2015 года он перешёл в немецкий «Штутгарт». 14 февраля в матче против «Хоффенхайма» Дье дебютировал в Бундеслиге. 13 февраля 2016 года в поединке против берлинской «Герты» он забил свой первый гол за «швабов».

Летом 2016 года Дье вернулся в «Базель», с которым в 2017 году выиграл чемпионат, а затем ещё дважды повторил успех. В начале 2019 года Дье перешёл в «Ксамакс» на правах аренды. 2 февраля в матче против «Янг Бойз» он дебютировал за новую команду. 17 февраля в поединке против «Грассхоппера» Сере забил свой первый гол за «Ксамакс». Летом того же года Дье перешёл в «Арау». 21 сентября в матче против «Шаффхаузена» он дебютировал в Челлендж-лиге. В начале 2020 года Сере ненадолго вернулся в «Ксамакс». Летом 2020 года Дье вернулся в «Сьон», где и завершил карьеру в 2022 году.

Международная карьера 
23 марта 2013 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2014 против сборной Гамбии Сере дебютировал за сборную Кот-д’Ивуара. В 2014 году он попал в заявку национальной команды на поездку на чемпионат мира в Бразилию. На турнире Дье сыграл в матчах против сборных Японии, Колумбии и Греции.

В 2015 году Сере стал победителем Кубка Африки в Экваториальной Гвинее. На турнире он сыграл в матчах против команд Гвинеи, Камеруна, ДР Конго, Ганы и Алжира.

В 2017 году Дье во второй раз принял участие в Кубке Африки в Габоне. На турнире он сыграл в матчах против команд Того, ДР Конго и Марокко. В поединке против конголезцев Сере забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2019 года Дье в третий раз принял участие в Кубке Африки в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд ЮАР, Марокко, Намибии, Алжира и Мали. В поединке против намибийцев Сере забил гол.

В 2022 году Дье в четвертый раз принял участие в Кубке Африки в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Экваториальной Гвинеи, Сьерра-Леоне, Алжира и Египта.

Голы за сборную Кот-д’Ивуара

Достижения 
Командные

«ЕС Сетиф»
 Обладатель Кубка арабских чемпионов: 2007/2008

«Сьон»
 Обладатель Кубка Швейцарии (2): 2008/2009, 2010/2011

«Базель»
 Чемпионат Швейцарии по футболу (3): 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2016/2017
 Обладатель Кубка часов: 2013

Международные

Кот-д’Ивуар
 Обладатель Кубка африканских наций: 2015

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Стад Абиджан»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Ла-Гулет-Крам»
Игроки ФК «ЕС Сетиф»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Корого»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Арау»